Hermansö kan avse:

Finland

 Hermansö, Raseborg, Nyland, 
 Hermansö, Borgå, Nyland,

Se även
Hermansör
Hermanskär